Фужере може да се односи на:

 Фужере (Вандеја), насељено место у Француској, у департману Вандеја
 Фужере (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара